Sejmčan – fiume della Russia nord-orientale
 Sejmčan – città situata nell'Oblast' di Magadan, presso l'omonimo fiume